Осман Губе (Саиднуров; 1892, Эрпели — 1940-е, Чечено-Ингушская АССР) — немецкий разведчик, полковник.

Биография 
Осман Сайднуров (псевдоним Губе он взял, находясь в эмиграции) аварец по национальности, родился в 1892 году в селении Эрпели Темир-Хан-Шуринского округа (ныне село в Буйнакском районе Дагестана) в семье торговца мануфактурой.

С 1915 года служил в Русской императорской армии, во 2-м Дагестанском полку Кавказской туземной дивизии. После начала гражданской войны в России в 1918 году присоединился к Добровольческой армии генерала Деникина. Был командиром эскадрона, произведён в чин поручика. В октябре 1919 года направлен в Дагестан с заданием сформировать конные части из числе местных жителей. Однако задание не выполнил, к Деникину не вернулся, а с подходом красных в 1920 году перебрался в Грузию. В 1921 году эмигрировал из Грузии в Трапезунд, а затем в Стамбул. В Турции проживал до 1937 года под фамилией Губе. В 1934 году вступил в антисоветскую националистическую организацию «Кавказ». В 1938 году выдворен властями Турции в Германию, где встретился с руководителем «Кавказа» Гайдаром Бамматом и получал от него деньги на жизнь.

После начала великой Отечественной войны поступил на службу в абвер. Окончил школу разведчиков в Штеттине в начале 1942 года. Был передан в распоряжение военно-морской разведки Германии. С января 1942 года находился на оккупированной территории СССР в Крыму, где отбирал для разведработы мусульман из числе советских военнопленных. В случае победы немцев Губе отводилась роль начальника политической полиции на Северном Кавказе или немецкого наместника на Кавказе.

Одновременно с разведгруппой обер-лейтенанта Ланге (30 человек) 25 августа 1942 года на территорию Чечено-Ингушской АССР самолётами из Крыма была заброшена и группа Османа Сайднурова (5 человек). Она была десантирована в Галашкинском районе. Для придания Сайднурову авторитета в глазах местных жителей ему разрешили представляться немецким полковником (официально такой чин ему не присваивался) и выдали соответствующую униформу. Сайндуров сумел наладить обширные связи среди местного населения, а также связи с хозяйственными руководителями и даже с прокурором района; также Сайндуров переманил на свою сторону главаря местной антисоветской организации Хасана Исраилова, наладил сбор и передачу развединформации. Имел задание готовить массовое антисоветское восстание. Немцы несколько раз сбрасывали для его отряда оружие на парашютах.

12 января 1943 года Осман Сайднуров и его группа были арестованы органами госбезопасности СССР. Пленил капитана Губе Османа, скрывавшегося в одном из горных районов республики, ингушский чекист Ахмед Парагульгов.

Содержался в тюрьмах НКВД и НКГБ СССР Был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян на территории Чечено-Ингушской АССР (дата неизвестна).

Примечания

Литература 
 
 Муртазалиев О. М., Абакаров Т. Т. Война вне фронта. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1980. — С.10, 21-22 и др.
 Соцков Л. Ф. Неизвестный сепаратизм. На службе СД и Абвера. Из секретных досье разведки. — М.: Рипол классик, 2003. — 336 с. — (Мир тайных войн). — С. 184—186.
 Турченко С. «Серые волки» абвера. // Труд. — 2005. — 9 июня.

Ссылки 
 Немецкий диверсант Осман Губе (Сайднуров)
  Абвер на Северном Кавказе (из истории ВОВ)
 ДИВИЗИЯ МИЛИЦИИ ЮЖНОГО ФРОНТА
 Осман Губе (Сайднуров)
 Осман Губе (Сайднуров)

Участники Гражданской войны в России (белые)
Эмигранты из Российской империи
Агенты спецслужб нацистской Германии
Казнённые в 1943 году